Krahn bezeichnet:

 „Alter Krahn“ Lüneburg, alte Schreibweise für Kran
 Krahn (Sprache) in Afrika
 Krahn (Volk), afrikanische Volksgruppe
 Präsident-Krahn-Straße in Hamburg

Krahn ist der Familienname folgender Personen:

 Annike Krahn (* 1985), deutsche Fußballspielerin
 Brent Krahn (* 1982), kanadischer Eishockeytorwart
 Carl Krahn (1881–1956), deutscher Architekt und Regierungsbaumeister
 Cornelius Krahn (1902–1990), deutsch-ukrainischer Theologe, Hochschullehrer für Kirchengeschichte, Autor und Herausgeber
 Edgar Krahn (1894–1961), baltischer Mathematiker
 Elijah Krahn (* 2003), deutscher Fußballspieler
 Friedrich Wilhelm Krahn († 1883), deutscher Richter und Parlamentarier
 Johannes Krahn (1908–1974), deutscher Architekt
 Jonas Krahn (* 1984), deutscher Extremsportler
 Maria Krahn (1896–1977), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Martin Krahn (* 1987), deutscher Schauspieler
 Wolfgang Krahn (* 1939), deutscher Botaniker

Siehe auch:
 Krahnen
 Kran (Begriffsklärung)
 Kraan (Begriffsklärung)
 Craan
 Cran
 Gran
 Graan
 Grahn